Clawson può riferirsi a:

Geografia
 Clawson – città statunitense nel Michigan
 Clawson – città statunitense nello Utah

Persone
 Dal Clawson – direttore della fotografia statunitense
 Grace Clawson – supercentenaria britannica naturalizzata statunitense
 John Clawson – cestista statunitense